Nie z tego świata (Out of This World) – amerykański serial telewizyjny z 1987
 Nie z tego świata (Supernatural) – amerykański serial telewizyjny z 2005
 Nie z tego świata (Not of This World) – amerykański film z 1991
 Nie z tego świata (Fuori dal mondo) – włoski film z 1999